Kvalbein ist der Familienname folgender Personen:

 Astrid Kvalbein (* 1971), norwegische Sängerin (Sopran), Musikpädagogin, Musikkriterin und Musikwissenschaftlerin
 Hans Kvalbein (1942–2013), norwegischer lutherischer Theologe